San Vitale (ital.) heißen:
 Vitalis (Ravenna), auch Vitalis von Mailand († um 60?), frühchristlicher Märtyrer mit Valeria (Gedenktag 28. April)
 Hl. Vitalis († um 304), Märtyrer zu Bologna und Dioletian (4. November), siehe Vitalis und Agricola – dort auch zu Kirchen
 Hl. Vitalis von Assisi (1295–1370), italienischer Einsiedler (31. Mai) – dort auch zu Kirchen
geographisch:
 San Vitale (Bologna), Quartier von Bologna, Italien
 Kirchen des Hl. zu Ravenna und Mailand, siehe Vitalis-von-Ravenna-Kirche

Siehe auch:
 Sankt Vitalis – zu anderen Heiligen
 Sanvitale
 Riva San Vitale